Орзе́та Алиха́новна Бекуза́рова (21 февраля 1934, Садон, Северо-Осетинская автономная область — 12 декабря 2007, Владикавказ) — советская и российская осетинская актриса театра, режиссёр, педагог, народная артистка России (1993).

Биография 
Орзета Алихановна Бекузарова родилась 21 февраля 1934 года в Садоне Северо-Осетинской АО. В 1958 году окончила осетинскую студию московского Театрального училища им. Щукина (педагоги — В. А. Этуш, Д. А. Андреева, А. А. Орочко).

После окончания театрального института вошла в труппу Северо-Осетинского академического театра им. В. В. Тхапсаева в Орджоникидзе (сейчас Владикавказ). Сыграла в театре более 200 ролей, поставила более 15 спектаклей.

Работала как мастер-режиссёр народных театров республики, преподавала актёрское мастерство во Владикавказском училище искусств.

Умерла 12 декабря 2007 года.

Семья 
 Муж — Николай Михайлович Саламов (1922—2003), актёр театра и кино, театральный режиссёр, драматург, педагог, народный артист СССР.
 Две дочери: одна из них — врач, другая — режиссёр детского театра.

Награды и премии 
 Заслуженная артистка Чечено-Ингушской АССР.
 Народная артистка Северо-Осетинской АССР.
 Заслуженная артистка РСФСР (17.01.1978).
 Народная артистка России (02.02.1993).
 Медаль «За трудовую доблесть» (05.10.1960).
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
 Приз лучшей исполнительнице женской роли на II фестивале национальных театров Северного Кавказа «Сцена без границ» за главную роль матери Бургалон в спектакле Осетинского государственного академического театра им. В. Тхапсаева «Чаша, секира, плуг» Г. Тедеева в постановке Г. Хугаева (2002).

Работы в театре 
 «Двенадцатая ночь» Шекспира — Виола
 «Ромео и Джульетта» Шекспира — Джульетта
 «Перед заходом солнца» Г. Гауптмана — Инкен
 «Материнская слава» Р. Хубецовой — Кади
 «Король Лир» Шекспира — Корделия
 «Две свадьбы» Н. Саламова — Уарзетта
 «Невестки Зали» Н. Саламова

Фильмография 
  — Пишите письма — Соня, бабушка Азы
  — Мужское самолюбие — Мишурат, мать Роксаны

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Народные артисты Северо-Осетинской АССР
Заслуженные артисты Чечено-Ингушской АССР
Делегаты XXVII съезда КПСС